Targioni Tozzetti se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adolfo Targioni Tozzetti
 Giovanni Targioni Tozzetti